Голове́цький — українське прізвище. Відомі носії:

 Головецький Василь Миколайович (* 1954) — український поет, заслужений журналіст України.
 Головецький Діонисій Дмитро (1885-1961) — священик УГКЦ, василіянин, ректор Української Папської Колегії Святого Йосафата, виконувач обов'язків протоархимандрита ЧСВВ.
 Головецький Євген Миколайович (* 1988) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Головецький Костянтин Миколайович (* 1986) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища